Sant Carles de la Ràpita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Carles de la Ràpita (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Sant Carles de la Ràpita (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar